Le XXIII Championnat d'Europe de basket-ball masculin  s'est déroulé en France du 26 mai au 4 juin 1983.

Lieux de compétition

Équipes participantes et groupes

Déroulement de la compétition 

Les deux premiers de chaque groupe s'opposent en demi-finale croisées, le premier du groupe A rencontrant le  du groupe B et vice-versa.



Groupe A Limoges

Groupe B Caen

Tour Final Nantes

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Statistique

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1983
Basket-ball 1983
Europe